Das Adjektiv phreatisch (, Genitiv ) bezieht sich auf:
 phreatisches Wasser, siehe Grundwasser 
 wassergefüllte Höhlen, siehe phreatische Zone
 in der Vulkanologie allgemein Wasserdampf-Explosionen, bei denen überhitztes Wasser infolge einer plötzlichen Druckentlastung zu Dampf wird, siehe Phreatische Explosion

Siehe auch:
 Phreatomagmatismus (Begriffsklärung)